Черкасов, Дмитрий:
 Черкасов, Дмитрий Геннадьевич (род. 1973) — российский кинорежиссёр, сценарист, актёр.
 Черкасов, Дмитрий (настоящее имя: Дмитрий Сергеевич Окунев; 1965—2003) — российский писатель, переводчик и драматург.